Cantoanele (în spaniolă: cantones) sunt diviziunile administrative de nivelul doi ale Ecuadorului. Republica Ecuador este divizată în 24 de provinciii, care la rândul lor sunt divizatate în 221 de cantoane. Cantoanele sunt divizat mai departe în parohii, care se împart în două tipuri: urbane și rurale.

Lista cantoanelor

Zone nedelimitate 
1.419 km² din teritoriul ecuadorian nu aparține de nicio provincie:

 Las Golondrinas
 La Manga del Cura
 El Piedrero

Vezi și
 Organizarea administrativă a Ecuadorului
 Provinciile Ecuadorului
 Lista orașelor din Ecuador

Referințe

Legături externe
 EditorialX.com  Cantones de Ecuador
 Statoids